Les épreuves de ju-jitsu des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 28 juillet au  à Wrocław.

Résultats détaillés

Duo

Duo Femmes (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Duo Hommes (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Duo Mixte (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza

Ne-waza femmes -55 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza femmes Open (29 juillet 2017)

Ne-waza hommes -62 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza hommes -69 kg (28 juillet 2017)

Phase finale

Tournoi pour le bronze

Ne-waza hommes -77 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza hommes -85 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza hommes -94 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza hommes +94 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Ne-waza hommes open (29 juillet 2017)

Phase finale

Combat

Combat femmes -55 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat femmes -62 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat femmes -70 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes -62 kg (28 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes -69 kg (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes -77 kg (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes -85 kg (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes -94 kg (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Combat hommes +94 kg (29 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Équipe (29 juillet 2017)

Podiums

Duos

Ne-waza

Combat

Equipes

Tableau des médailles

Références

Lien externe 

  Livret des résultats sur le site des Jeux Mondiaux 2017 

Jeux mondiaux de 2017
Ju-jitsu aux Jeux mondiaux